RTR o Rússia 1 (de l'acrònim en rus Российское Телевидение и Радио, transliterat Rossijskoe Televidenie i Radio), canal de televisió estatal de Rússia
 Radio e Televisiun Rumantscha, ens públic de radiodifusió en romanx de Suïssa
 RTR-GmbH (de l'acrònim en alemany Rundfunk- und Telekom Regulierungs), organisme regulador de la radiodifusió a Àustria
 RTR Lugo (de l'acrònim dels Patrocini esportiu|patrocinadors Rivera-Tort-Reguera), club de bàsquet de Lugo, a Galícia
 Royal Tank Regiment, unitat de tancs de l'exèrcit britànic
 Rubber Tramp Rendezvous, aplec anual fundat per Bob Wells, als Estats Units, vegeu Bob_Wells#Rubber_Tramp_Rendezvous
 Bit RTR (de l'acrònim en anglès remote transmission request), bit d'orientació de comunicació en un bus CAN, vegeu Controller_area_network#Trama_remota
 Rtr, abreviatura de la routhierita, mineral de la classe dels sulfurs